

Дороніно — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Дороніно — присілок, Юкаменський район, Удмуртія

Див. також 
 Доронінська